Хлориды родия — соединения родия с хлором. Известны три хлорида, соответствующие одновалентному, двухвалентному и трёхвалентному родию — RhCl, RhCl2, RhCl3. Существуют также родственные хлоридам родия соединения, содержащие другие элементы в своём составе — гидраты хлоридов родия, основные хлориды родия и подобные.

Хлорид родия (I) 
Имеет химическую формулу RhCl, выглядит как порошок от тёмно-коричневого до медно-красного цвета.

Хлорид родия (II) 
Хлорид родия RhCl2 — темно-коричневый или фиолетово-красный порошок. Его получают пиролизом хлорида родия (III) при 950С.

Хлорид родия (III) 

Родия трихлорид — одно из наиболее используемых соединений родия, красно-коричневый гигроскопичный, расплывающийся на воздухе порошок.

Обычная форма соединения — кристаллогидрат RhCl3•3H2O

Свойства 
RhCl3•XH2O — тёмно-красные диамагнитные кристаллы. Умеренно гигроскопичен.

В растворе частично гидратирован, в зависимости от концентрации может формировать разные формы комплексов:
RhCl3(H2O)3, [RhCl2(H2O)4]+, и [RhCl(H2O)5]2+.

Примечания

Литература

Ссылки 
 International Chemical Safety Card 0746
 NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards

Соединения родия
Р
Галогениды металлов